Шепелевич, Лев Юлианович (1863—1909) — российский историк литературы.
 Шепелевич, Родислав Иосафатович (1800—1846) — русско-польский поэт.

См. также 
 Шепелевичи — белорусская деревня.

Примечания